Алекса́ндр Гео́ргиевич Ходако́в (род. 8 марта 1952) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1974). На дипломатической работе с 1974 года.
 В 1974—1979 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР, посольства СССР в Габоне.
 В 1985—1991 годах — сотрудник Постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке.
 В 1991—1992 годах — заведующий сектором Договорноправового отдела МИД России.
 В 1992—1994 годах — заместитель директора Правового департамента МИД России.
 В 1994—1997 годах — директор Правового департамента МИД России.
 С 12 сентября 1995 по 6 июля 1998 года — член коллегии МИД России.
 С 17 апреля 1998 по 20 августа 2003 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Нидерландах и Постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия в Гааге по совместительству.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 октября 1993).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (10 декабря 1995).
 Чрезвычайный и полномочный посол (30 октября 2000).

Примечания

Мемуары

Ссылки 
 Биография в Дипломатическом вестнике
Страница Александра Ходакова в Фейсбук

Послы Российской Федерации в Нидерландах
Выпускники МГИМО
Главы департаментов МИД России